В одиночному розряді тенісного турніру BMC Invitation 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Керрі Мелвілл 6-3, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Біллі Джин Кінг (1-ше коло)
 Маргарет Корт (переможецьssa)
 Ненсі Гюнтер (чвертьфінал)

 Розмарі Казалс (півфінал)
 Керрі Мелвілл (фінал)
 Франсуаза Дюрр (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

1973